или ParaKiss — манга авторства Ай Ядзавы. Манга состоит из пяти томов, её издание осуществлялось в период c апреля 2000 по август 2003 года. Манга Paradise Kiss является ответвлением сюжета манги Neighborhood Story. Издательством, впервые опубликовавшим мангу в Японии, является Shodensha (журнал Zipper).

Компанией Madhouse Studios было снято аниме в двенадцать серий. Снял его Кобаяси Осаму. Аниме транслировалось с 14 октября по 30 декабря 2005 года на японском канале Fuji TV в блоке передач noitaminA. В России аниме лицензировала компания Mega-Anime.. Подготовку к изданию будет осуществлять компания «Реанимедиа» (включая дубляж и мастеринг). Длина каждой серии составляет 23 минуты.

В 2011 году режиссёром Такэхико Синдзё на основе сюжета манги снят фильм «Райский поцелуй».

Сюжет 
Юкари всегда была хорошей девочкой и действовала по указке родителей. Прилежная ученица, она готовится поступить в престижный университет, чтобы не разочаровать родителей. Юкари тайно влюблена в своего одноклассника Хироюки Токумори. Из-за неспособности признаться в своих чувствах, она лишь молча смотрит на фотографию Токумори и краснеет в его присутствии.

Все меняется, когда к ней на улице подходит парень с устрашающим пирсингом и весьма настойчиво просит Юкари стать моделью для марки одежды Paradise Kiss («Райский поцелуй») — новой марки одежды от молодых, амбициозных и очень альтернативных студентов-дизайнеров. Юкари отказывается, ведь у неё впереди экзамены. Но ею заинтересовывается главный дизайнер марки Paradise Kiss Джорджи, и после общения с ним Юкари соглашается стать моделью. Мать Юкари не дает на это согласия, и девушке приходится убежать из дома и бросить школу.

Персонажи 
 — главная героиня аниме. В детстве очень расстроилась, когда не сдала вступительный экзамен в школу для умных детей. После этого Юкари дала матери обещание, что будет хорошо учиться. В начале манги и аниме Юкари получает предложение от Paradise Kiss стать их главной моделью и помочь выиграть показ мод в их университете. Для японки у Юкари очень высокий рост, она закомплексована и поначалу считает себя уродливой. Когда Юкари находится рядом с Джорджи, она становится очень вспыльчивой и раздражительной.
Сэйю: Ю Ямада.

 — обаятельный юноша, друг детства Изабеллы, который предпочитает правде лесть и часто врет. Его настоящее имя Дзёдзи, но он переделал его в иностранное «Джорджи» (японизированное произношение имени «Джордж») под тем предлогом, что катаканой эти два имени пишутся одинаково (ジョージ). Он может встречаться сразу с двумя-тремя девушками и не видит в этом ничего плохого. Джорджи прекрасный модельер. Именно он придумывает все наряды марки Paradise Kiss. В конце он уезжает в Париж.
Сэйю: Кэндзи Хамада.

 — настоящий бунтарь, никогда не следует правилам. Очень груб и прямолинеен, но невероятно заботлив с теми, кто ему дорог. Именно он заметил в толпе Юкари. Играет в рок-группе «Babys».

 — миловидная девушка с розовыми волосами. Почти сразу подружилась с Юкари и помогла ей встать на путь модели. Своим идеалом она считает сестру, президента и главного дизайнера компании Happy Berry, победившую когда-то в студенческом конкурсе.

 — , или просто Хиро-кун одноклассник Юкари, в которого она долго была влюблена. Именно его фотография лежала в записной книжке Юкари, когда она оставила её в ателье. Позже выясняется, что Хиро друг детства Араси и Мивакo. В детстве они одинаково нравились ей, но она выбрала Араси, велев Хиро никогда не попадаться ей на глаза. Так и было бы, если бы Юкари не воссоединила их снова. Хиро влюбляется в Юкари к концу сериала и называет её «прекрасным цветком».

Список серий

Музыка 
Начальную песню Lonely in Gorgeous исполняет Томоко Кавасэ.
Конечную песню Do You Want To исполняет Franz Ferdinand.

Примечания

Ссылки 

NoitaminA